CT steht für:

 Computertomographie, medizinisches bildgebendes Verfahren
 Certificate Transparency, ermöglicht das Überprüfen digitaler Zertifikate in einem Logbuch
 Call-Transfer, vermittlungstechnisches Leistungsmerkmal
 Charge-Transfer, Elektronenübertragung innerhalb eines Komplexes, welcher eine intensive Farbigkeit hervorrufen kann, siehe Charge-Transfer-Komplexe
 Chatter-Treffen, Treffen von Mitgliedern einer Chat-Gemeinschaft an einem bestimmten Ort
 Centime, eine Unterteilung verschiedener Währungen
 Chlamydia trachomatis, ein intrazellulär lebendes parasitäres Bakterium
 Chrysler CT, PKW-Modell aus dem Jahr 1933, siehe Chrysler Royal
 Codex Tchacos, Sammelhandschrift
 Computertechnik, befasst sich mit der Verarbeitung von Daten und Informationen mittels digitaler oder analoger Rechnersystemen, siehe Rechnertechnik
 Containerterminal, Güterumschlagsplatz in Häfen
 Cordless Telephone, siehe Schnurlostelefon
 Courtage in Immobilienanzeigen, Provision des Maklers
 CT Arzneimittel, Hersteller von Generika
 CT das radio, Radiostation der Ruhr-Universität Bochum
 Lexus CT, japanisches Automobil
 Alitalia CityLiner (IATA-Code), italienische Fluggesellschaft
 Central Time – eine Zeitzone u. a. der USA (UTC%E2%88%926)

Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Oblast Stara Sagora
 Italien: Metropolitanstadt Catania
 Moldau: Rajon Cantemir
 Montenegro: Cetinje
 Norwegen: Romerike in der Provinz Viken
 Polen: kreisfreie Stadt Toruń
 Rumänien: Kreis Constanța
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Panama
 Türkei: Corps Consulaire (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund) bzw. Diplomatisches Corps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Vereinigtes Königreich: Swansea
 Zypern: Anhänger

Ortsbezeichnungen:
 Cape Town, siehe Kapstadt
 Connecticut, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 die postcode area Canterbury (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

ČT steht für:
 Česká televize, öffentlich-rechtliches Fernsehen Tschechiens

Ct steht für:
 Celtium, früherer Name für das 72. Element, siehe Hafnium
 Cent (Währung), hundertste Einheit des Euro oder anderer Währungen
 Cycle of Threshold, siehe Ct-Wert

Ct steht für:
 Gesamt-Kohlenstoffgehalt bei Bodenproben

ct steht für:
 eine Maßeinheit für die Fadendichte (1 ct = 1 Faden pro Zoll) 
 Metrisches Karat, Einheit für die Masse von Schmucksteinen

c. t. steht für:
 cum tempore, Beginn einer akademischen Veranstaltung 15 min nach der vollen Stunde, siehe Akademische Zeitangabe

c’t steht für:
 c’t, Computerzeitschrift des hannoverischen Verlags Heinz Heise

Siehe auch:

Abkürzung